Jullie puede referirse a:

  Jullié, una comuna en Francia; o
  Jullie (1988-), cantante y actriz brasileña.